Slatina je ime več krajev:
 Slatina (prej Podravska Slatina, Hrvaška)
 Slatina, Bor (Srbija)
 Slatina, Cazin (Bosna in Hercegovina)
 Slatina, Cirkulane (Slovenija)
 Slatina, Donji Vakuf (Bosna in Hercegovina)
 Slatina, Foča (Bosna in Hercegovina)
 Slatina, Jablanica (Bosna in Hercegovina)
 Slatina, Jagodina (Srbija)
 Slatina, Knjaževac (Srbija)
 Slatina, Kruševac (Srbija)
 Slatina, Kungota (Slovenija)
 Slatina, Laktaši (Bosna in Hercegovina)
 Slatina, Leskovac (Srbija)
 Slatina, Loznica (Srbija)
 Slatina, Negotin (Srbija)
 Slatina, Novi Pazar (Srbija)
 Slatina, Preseka (Hrvaška)
 Slatina, Prijepolje (Srbija)
 Slatina, Sopot (Srbija)
 Slatina, Teslić (Bosna in Hercegovina)
 Slatina, Tuzla (Bosna in Hercegovina)
 Slatina, Ub (Srbija)
 Slatina, Čačak (Srbija)
 Slatina, Šabac (Srbija)
 Slatina, Šmartno ob Paki (Slovenija)
 Slatina, Andrijevica (Črna gora)
 Slatina, Danilovgrad (Črna gora)
 Slatina, Pljevlja (Črna gora)
 Slatina, Šavnik (Črna gora)
Slatina Pokupska (Hrvaška)
 Slatina pri Dobjem (Slovenija)
 Slatina pri Ponikvi (Slovenija)
 Slatina Svedruška (Hrvaška)
 Slatina v Rožni dolini (Slovenija)
 Bjala Slatina (Bolgarija)
 Rogaška Slatina (Slovenija)

Slatina je lahko tudi:
 Slatina, mineralna voda iz naravnega vrelca
 Radenska slatina (Radenci)
 Rogaška slatina
 Jezerska slatina